БСЗ — многозначный термин.

 Барановичский станкостроительный завод
 Бежицкий сталелитейный завод
 Березниковский содовый завод
 Борский силикатный завод
 Борский стекольный завод
 Бытошевский стекольный завод